Zkratka ze tří písmen R, Ž a S může mít více významů:

 Registr živnostenského podnikání – původní pojem a vžitá zkratka pro IS RŽP, dnes Živnostenský rejstřík
 rizikové životní pojištění – životní pojištění, alternativa k IŽP (dříve KŽP)

Zkratky iniciálové - 3 znaky